Die achte Auflage des Uber Cups, der Weltmeisterschaft für Damenmannschaften im Badminton, fand 1978 statt. Sieger wurde das Team aus Japan, welches im Finale Indonesien mit 5:2 besiegte.

Vorrunde

Australasienzone 
 w.o.

Asienzone

1. Runde

Endrunde

Europazone

1. Runde 

Freilos für Kanada, Irland und Deutschland. England und Dänemark für 3. Runde gesetzt.

2. Runde

3. Runde

Endrunde

Panamerikazone

Endrunde

Runde 1

2. Runde

Finale

Weblinks 
 
 

1978
Badminton 1978
Badmintonwettbewerb in Auckland